

Patronyme 

 Adolfo Leoni (1917 - 1970), coureur cycliste italien ;
 Atossa Leoni (née en 1977), actrice allemande ; 
 Bruno Leoni (1913 - 1967), philosophe, sociologue juriste italien ;
 Cindy Léoni militante associative ;
 Endrio Leoni (né en 1968), coureur cycliste italien ;
 Franco Leoni (1864 - 1949), compositeur d'opéra italien ;
 Françoise Bussa de Leoni (1384-1440), sainte italienne ;
 Giacomo Leoni (1686 - 1746), architecte italien ;
 Giulio Leoni (né en 1951), romancier et essayiste italien, auteur de roman policier ;
 Guido Leoni (1920-1998), réalisateur et scénariste italien ;
 Johnny Leoni (né en 1984), footballeur suisse ;
 Leone Leoni (vers 1509 – 1590), sculpteur et collectionneur d'art italien ;
 Leslie Leoni (neé en 1981), femme politique belge ;
 Nestore Leoni (1862-1940), peintre miniaturiste italien ;
 Neva Leoni (née en 1992), actrice italienne ;
 Ottavio Leoni (1578 - 1630), peintre italien ;
 Philippe Léoni (né en 1959), cavalier français de concours de saut d'obstacles ;
 Raúl Leoni (1905 - 1972), avocat et homme politique vénézuélien ;
 Roberto Leoni, réalisateur et scénariste italien ;
 Stéphane Léoni (né en 1976), footballeur français ;
 Téa Leoni (née en 1966), actrice américaine.

Toponymes

Allemagne 
 , un quartier de Berg, en Bavière ;

Venezuela 
 Raúl Leoni : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Sucre, dans l'État de Sucre ;
 Raúl Leoni : l'ancien nom, jusqu'en 2008, de la paroisse civile d'Urimare, l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Vargas, dans l'État de La Guaira ;
 Raúl Leoni : l'une des dix-huit paroisses civiles de la municipalité de Maracaibo, dans l'État de Zulia.

Titres d'œuvres 
 Leone Leoni, roman de l'écrivaine française George Sand paru en 1835.

voir aussi 
 Famille Leoni

Économie 
 Leoni AG, entreprise allemande, cotée à l'indice boursier MDAX.

Patronyme corse
Patronyme italien